Бурзи () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бурзи, Валериан Эрихович (1917—1945) — советский разведчик.
 Бурзи, Иван Карлович фон (1835—1899) — российский генерал-лейтенант.